A Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense foi criada em 27 de Março de 1895. Situada em Almada, no distrito de Setúbal, em Portugal.

Tem várias actividades culturais como cinema, banda filarmónica, coro, natação, ginástica, dança e artes marciais.

Um homem do povo: José Maria de Oliveira, comerciante e que já havia sido tanoeiro de profissão, com um grupo de amigos funda a Academia.

É criada uma Escola de Música sob a direcção de Artur Ferreira, seu primeiro Maestro, ao lado de uma escola primária. Passado um ano surge a primeira apresentação da Banda composta por 22 figuras.

A partir desta altura jamais será possível travar o crescimento desta colectividade. Uma nova geração de músicos cheios de vontade e conhecimentos prolifera na Academia.

A actividade musical responsável pelo desenvolvimento da Academia, dividiu-se em vários ramos: Banda Filarmónica, o Orfeão, o Coro Infantil, o Teatro, os agrupamentos musicais, dando-se destaque à Orquestra de Saxofones e à Orquestra de Jazz e ainda o famoso Septimino Feminino de Saxofones constituído por 7 jovens, que no seu tempo foram o orgulho desta Casa.

A extraordinária actividade musical vivida nos anos 30, 40 e 50 deve-se a uma plêiade de músicos, mas sobretudo ao Maestro Leonel Duarte Ferreira, expoente máximo da vida musical e ao seu irmão o dedicado e fidelíssimo Maestro Hilário dos Santos Ferreira.

A Banda foi dirigida por Artur Ferreira de Paiva, Castro Vieira, Manuel Inácio da Encarnação, José Lourenço, Francisco Matos, Leonel Duarte Ferreira, Hilário Santos Ferreira, Filipe Sabino da Conceição, António das Neves Ramalho, Manuel Jerónimo e atualmente pelo maestro Francisco Pinto.

Grande parte da história da nossa colectividade pertence à actividade musical, sendo a Banda a embaixadora por excelência e o polo de seu crescimento sustentado durante os 125 anos da sua vida.

À Banda estão ligados os mais belos momentos de sempre da sua identidade musical e das actuações mais recentes podemos dizer orgulhosamente que mereceu os aplausos e cumprimentos públicos de entidades como o ex-presidente da República Portuguesa Jorge Sampaio, o Prémio Nobel da Literatura José Saramago e o presidente de Timor-Leste Xanana Gusmão.

Ligações externas 
 

Organizações de Portugal
Fundações em Portugal em 1895